Five Nights at Freddy’s: Sister Location () в просторечии FNaF 5 — квест в жанре survival horror, пятая часть серии Five Nights at Freddy’s, разработанная геймдизайнером Скоттом Коутоном и выпущенная 7 октября 2016 года на PC. Её события являются сиквелом мини-игр Five Nights at Freddy’s 4 и приквелом Five Nights at Freddy’s 2. Игра была позже портирована на Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4.

Геймплей 
Геймплей игры претерпел серьёзные изменения по сравнению с предыдущими частями. Вместо обороны одной комнаты от атакующих аниматроников, в этой игре игрок должен выполнять задачи, выдаваемые ему в начале каждой ночи, перемещаясь между разными комнатами. Эти задачи геймплейно различны, поэтому каждая ночь отличается от других.

Как и в Five Nights at Freddy's 2, когда игра заканчивается, игрок может получить шанс сыграть в 8-битную мини-игру, в которой Цирковая малышка раздает кексы детям, а затем относит мороженое маленькой девочке, которую убивают. Прохождение этой игры дает доступ к секретному уровню в ходе пятой ночи, в которой повторяется геймплей оригинальной Five Nights at Freddy’s. В его ходе игрок находится в офисе охраны и должен не дать войти в него «Эннарду», следя за камерами и закрывая двери перед ним, что тратит ограниченный запас электричества.

После прохождения всех пяти ночей в игре открывается галерея дополнительных материалов: изображения и чертежи аниматроников, их создание, карта склада и автоматический доступ к мини-игре Цирковой малышки. С 1 декабря 2016 года это также открывает неканонический режим «Собственная ночь» (), который играется в модифицированной версии комнаты охраны из пятой ночи. Игрок может выбрать режим и сложность, встретит новых аниматроников и должен следить не только за электричеством, но и за кислородом, чтобы выжить. Прохождение этого режима открывает дополнительные сцены, входящие в каноническую историю.

Сюжет 
Действия игры происходят после событий Five Nights at Freddy’s 4 и до Five Nights at Freddy’s 2. В начале игры идёт ролик, в котором репортёр берёт интервью у Уильяма Афтона, создателя аниматроников и главного антагониста серии. Афтон рассказывает о способностях аниматроника «Цирковая Бейби» (), такие как делать мороженое или надувать шары, но репортёра такие ответы не устраивают.

Мы играем за Майкла Афтона, главного героя основной серии Five Nights at Freddy’s и нового сотрудника компании Circus Baby’s Rentals and Entertainment, занимающейся арендой аниматроников для детских вечеринок. Он работает ночным техником на подземном складе, его задача — систематически включать ночью аниматроников, чтобы днем они были готовы к эксплуатации.

В первую ночь Майкл получает задания от HandUnit, искусственного интеллекта заведения, сообщающего о том, что Цирковая Бейби была создана в ответ на успех и закрытие Freddy Fazbear’s Pizza. Во вторую ночь происходит отключение электричества, так что Майклу приходится скрываться от разных аниматроников, голос Цирковой Бейби предупреждает, что ему не следует выполнять задания HandUnit, если он не хочет, чтобы его убил один из роботов —  Баллора. После ручного перезапуска системы из щитовой ночь заканчивается. Третьей ночью Майкл проверяет установку Фантайм Фокси, а затем чинит Фантайм Фредди, но в конце оказывается пойман и заперт в одном из аниматронных костюмов, где и просыпается на четвертую ночь. Он оказывается в комнате с машиной, называемой «Ковшом» (), способной лишать аниматроников эндоскелета. Чтобы пережить эту ночь, Майклу приходится отбиваться от Минирин и удерживать закрытыми замки.

На пятую ночь двое техников будут найдены повешенными. Цирковая Бейби убеждает Майкла отправить её к Ковшу для уничтожения, но вскоре становится известно, что она и другие аниматроники были объединены в одно тело — Эннарда — и собираются использовать тело Майка, чтобы покинуть склад. В зависимости от действий игрока в эту ночь возможны две концовки игры. В «Истинной концовке» Майк следует инструкциям Цирковой Бейби и оказывается убит Ковшом; Эннард тогда берет себе тело Майка и сбегает. Альтернативная концовка требует от игрока получить ключ-карту, пройдя мини-игру после смерти, а затем выбрать другой путь вместо указанного Бейби. Это приведёт его в небольшую комнату, в которой Майклу придется отбиваться от Эннарда до 6:00 утра схожим с первой Five Nights at Freddy's способом. Эннард будет разозлен, что Майкл его не послушался и отправится за ним домой, если тот переживёт ночь.

В обновлении «Своя ночь» () появляется новый режим и дополнительные сцены, дополняющие «Истинную концовку»: Эннард хорошо использует тело Майкла в качестве костюма и таким образом не привлекает к себе внимания, но со временем тело начинает разлагаться и привлекать излишнее внимание, так что Эннарду приходится оставить его и переместиться в канализацию. После чего Майкл при помощи введенного в Ковш эссенции человеческих душ - остатка, возвращается к жизни и говорит с отцом о своей работе. Сын докладывает отцу, что выполнил обещание "собрать воедино сестру Майкла Элизабет", но его пугает то, что он "должен был умереть, но не умер" и сообщает, что он отправляется на поиски отца.

Разработка игры 
В апреле 2016 года на официальном сайте игры Коутон опубликовал изображение с подписью Five Nights at Freddy’s: Sister Location. На нём был изображён аниматроник, похожий на клоуна. В мае на официальном YouTube-канале Скотта был выпущен трейлер игры. В нём были показаны новая локация и аниматроники. Позднее была названа дата релиза игры — 7 октября 2016 года.

В августе 2016 года вышел тизер с чёрным экраном, в середине которого было написано «CANCELLED. Due to leaks» (). Однако при осветлении тизера можно было увидеть текст, в котором сообщалось, что пиццерия в игре была закрыта из-за утечки газа, а не отменена игра, как можно было подумать изначально. 4 октября 2016 года Коутон опубликовал на форумах Steam, что в игре вышел довольно темный сюжет и поэтому в неё нельзя будет играть детям, так что ему возможно потребуется еще пара месяцев для доработки игры, чтобы сделать ее доступной для более молодой аудитории, но позже стало известно, что это был обман, когда он выпустил «версию для взрослых» 6 октября 2016 года, а на следующий день игра вышла в Steam, как и планировалось.

17 октября 2016 года Коутон сообщил, что в декабре в игру будет добавлена неканоничная «Собственная ночь». Обновление вышло 1 декабря 2016 года.

22 декабря 2016 года вышел порт игры на Android, 3 января 2017 года — на iOS, 18 июня 2020 года в Северной Америке и 10 июля 2020 года в Европе — на Nintendo Switch, 10 июля 2020 года — на Xbox One и 21 июля 2020 в Европе и 22 июля в Северной Америке — на PlayStation 4.

Отзывы 

Five Nights at Freddy’s: Sister Location получила смешанные отзывы. Destructoid поставил игре оценку 6/10, а GameCrate поставил чуть более положительную 7,5/10. На GameRankings процент положительных отзывов составил 67,50 %, тогда как на MetaCritic — это 62 %.

Из-за различия геймплея каждой ночи в игре нет ощущения усложнения игры в ходе прогресса, вместо этого каждый уровень ощущается как отдельная игра. Сами уровни берут лучшее от предыдущих игр серии. В этой игре также больше юмора, чем в предыдущих. Five Nights at Freddy’s: Sister Location выглядит как самая дорогая из игр серии на момент выхода. Особенно это заметно по наличию полноценной озвучки персонажей.

Примечания

Ссылки 

Квесты Point-and-click
Продолжения компьютерных игр
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo Switch
Игры для Windows
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры 2016 года
Five Nights at Freddy’s